ас-Сан’а́ни () — нисба, часть арабского имени, указывающая на происхождение из города Сана (совр. Йемен).
 Абд ар-Раззак ас-Санани (744—826) — йеменский хадисовед и комментатор Корана.
  (1687—1768) — йеменский историк, поэт и писатель.
  — табиин.
  — мухаддис.